Топонимы
 Хавьер — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.
 Замок Хавьер — достопримечательность того же муниципалитета

Персоналии
 Хавьер, Клейтон — футболист, полузащитник харьковского «Металлиста».
 Хавьер, Марк (род. 1981) — филиппинский стрелок из лука.
 Франсиско (де) Хавьер, канонизирован как Св. Франциск Ксаверий (1506—1552) — христианский миссионер, сооснователь ордена иезуитов, святой католической и англиканской церквей. Родился в замке Хавьер.